Місячний сарос 146 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 11 липня 1843 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 29 серпня 3123, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія містить 72 затемнення (65 до 3000 року), які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія містить 17 повних затемнень від 25 травня 2366 до 16 листопада 2654, 20 часткових перед повними від 17 жовтня 2005 до 14 травня 2348 і 19 часткових після повних від 27 листопада 2672 до 12 червня 2997.

Попереднє затемнення, яке відбулось 17 жовтня 2005, було першим частковим у серії. Наступним буде також часткове 28 жовтня 2023.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 37-е, яке відбудеться 8 серпня 2492 і триватиме 99,4 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 146 

Місячні сароси